

Persone
Filippo Collura (1944) – politico italiano
Matteo Collura (1945) – giornalista, scrittore e biografo italiano
Vincenzo Collura (1898-1957) – mafioso italiano

Altro
Vincenzo Collura – protagonista de Le inchieste del commissario Collura di Andrea Camilleri